Мизонов — фамилия. Известные носители:
 Мизонов, Андрей Вячеславович (1978) — российский дзюдоист.
 Мизонова, Елена Валерьевна (1979) — российская биатлонистка.